

Села:
 Івашки — Полтавська область, Полтавський район
 Івашки — Харківська область, Богодухівський район

Залізниця:
 Івашки — пасажирський залізничний зупинний пункт Полтавської дирекції Південної залізниці

Див. також 
 Івашкине
 Івашкино